1.HMNL 2002./03. je bila dvanaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvak je ponovno postala momčad Split Gašperov.

Modus natjecanja 
12 klubova se natjecalo dvokružnim ligaškim sustavom (22 kola).

Ljestvica

Izvori 
 ljestvica lige 2002./03., futsalplanet.com 
 rezultati i raspored prvenstva 2002./03., futsalplanet.com

Poveznice 
 2. HMNL 2002./03.

2002./03.